Fjord steht für
 Fjord, einen weit ins Festland reichenden Meeresarm
 Fjord (Kommune), Kommune in Norwegen

Fjord oder Fjorden ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Fjord Jensen (1928–2005), dänischer Literaturhistoriker, Kulturforscher und Hochschullehrer
 Olaf Fjord (1895/97–1945; eigentlich Ämilian Maximilian Pouch), österreichischer Schauspieler, Filmregisseur und Filmproduzent
 Ståle Fjorden (* 1967), norwegischer Skispringer

Siehe auch:
 FJØRT deutsche Band aus Aachen